Twelve může být:

 v angličtině dvanáct
 Twelve (kniha) – román spisovatele Nicka McDonella z roku 2002
 Twelve (film) – film režiséra Joela Schumachera z roku 2010
 Twelve (album, Cobalt 60) – album skupiny Cobalt 60 z roku 1998
 Twelve (album, Patti Smith) – album zpěvačky Patti Smith z roku 2007